NOR — аббревиатура или акроним, возможные значения:

 NOR () — универсальный двухвходовый логический элемент, стрелка Пирса.
 NOR — вариант внутренней организации флеш-памяти.
 NOR — код Норвегии по ISO 3166, также олимпийский код.